(né en 1980), handballeur brésilien ;
 Alexandre Rodrigues da Silva dit Alexandre Pato (né en 1989), footballeur brésilien ;
 Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815), naturaliste portugais.